Galeopsis može označavati:
 Galeopsis (Animalia) Jullien, 1903,  rod mahovnjaka iz porodice Celleporidae.
 Galeopsis (Plantae)  L., biljni rod iz pordice Lamiaceae.